Il Giornale – quotidiano fondato a Milano nel 1974;
 Il Giornale – quotidiano pubblicato a Roma dal 1894 al 1895;
 Il Giornale – quotidiano pubblicato a Genova dal 1899 al 1904;
 Il Giornale – quotidiano pubblicato a Napoli dal 29 luglio 1944 al 9 agosto 1957.

Pagine correlate 
Giornale (disambigua)
Il Giornale d'Italia